Вади́м Ре́пин:
 Репин, Вадим Викторович (род. 1971) — советский и российский скрипач.
 Репин, Вадим Сергеевич  (1936—2018) — советский и российский биолог, член-корреспондент РАМН.